Authenticiteit (filosofie), de mate waarin iemand trouw is aan zijn eigen persoonlijkheid, geest, of karakter ondanks externe impulsen
Authenticiteit (gegevens), de mate van betrouwbaarheid van de originaliteit en herkomst van een document, een bericht, een gegeven of een ander object
Authenticiteit (kunst), de verschillende manieren waarop kunst als 'echt' kan worden beschouwd

Zie ook 
 Authenticatie
 Authentieke akte
 Authentieke uitvoeringspraktijk